Квитман има више значења:
 Округ Квитман (Џорџија)
 Округ Квитман (Мисисипи)
 Квитман (Џорџија)
 Квитман (Тексас)
 Квитман (Арканзас)
 Квитман (Луизијана)
 Квитман (Мисури)